Dzjerman kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Dzjerman (vattendrag), Kjustendil, 
 Dzjerman (distrikt), Kjustendil, Obsjtina Dupnitsa, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar